Dudinka steht für:

Dudinka, Stadt im Norden der Region Krasnojarsk
Dudinka (Jenissei), Nebenfluss des Jenissei
Dudinka (Sachalin), Fluss auf der Insel Sachalin